Bell Hill steht für:

Orte:
Bell Hill (Washington): Ein Ort im Bundesstaat Washington in den USA.

Erhebungen:
Bell Hill (Dorset): Ein Hügel in der Grafschaft Dorset in England.

in den Vereinigten Staaten:
 Bell Hill (Alabama)
 Bell Hill (Independence County, Arkansas)
 Bell Hill (Lonoke County, Arkansas)
 Bell Hill (Connecticut)
 Bell Hill (Kalifornien)
 Bell Hill (Kentucky)
 Bell Hill (Massachusetts)
 Bell Hill (Missouri)
 Bell Hill (Montana)
 Bell Hill (New Hampshire)
 Bell Hill (New Mexico)
 Bell Hill (Herkimer County, New York, 373 m)
 Bell Hill (Herkimer County, New York, 480 m)
 Bell Hill (Ohio)
 Bell Hill (Cannon County, Tennessee)
 Bell Hill (Giles County, Tennessee)
 Bell Hill (Hawkins County, Tennessee)
 Bell Hill (Jackson County, Tennessee)
 Bell Hill (Virginia)
 Bell Hill (Berg, Clallam County, Washington)
 Bell Hill (Pierce County, Washington)
 Bell Hill (West Virginia)
 Bell Hill (Wyoming)

Siehe auch:
 Ball Hill